Михаил Богданов:
 Богданов, Михаил Александрович (1867—1925) — епископ Русской православной церкви заграницей, духовный писатель.
 Богданов, Михаил Александрович (1914—1995) — художник-постановщик, народный художник РСФСР, профессор.
 Богданов, Михаил Андреевич (1898—1969) — советский генерал-майор.
 
 Богданов, Михаил Геннадьевич (1963—2000) — российский подполковник.
 Богданов, Михаил Леонидович (род. 1952) — специальный представитель президента России по Ближнему Востоку.
 Богданов, Михаил Нестерович (1911—1979) — гвардии младший сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Богданов, Михаил Николаевич (1878—1920) — публицист, бурятовед, политик.
 Богданов, Михаил Сергеевич (1881—1937) — украинский советский государственный и военный деятель.